Tiruchirappalli (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Tiruchirappalli (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Tiruchirappalli